In 2012 werd het 87ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 21 januari tot 13 mei. Avaí werd kampioen.

Eerste Fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin